Ясеновец — название населённых пунктов:

Болгария 
 Ясеновец — село в общине Разград Разградской области.

Россия 
 Ясеновец — деревня в Себежском районе Псковской области.

Украина 
 Ясеновец — село в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области.